Horvátország
Mravnica falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Mravnica falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében